Girilaya (Cipanas)
 Girilaya (Panawangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing